Defected Girl () — доджінші манґа створена Romantic Fool since 1995 в 2004 році. Головна героїня манґи, шістнадцятирічна дівчина на ім'я Бікко, що втратила в автокатастрофі ліву ногу та праве око.

Сюжет 

Старшокласниця Бікко втрачає в аварії батьків, сама стає інвалідом. Вона важко переживає трагедію та сивіє. Однак її бажання жити не дає їй накласти на себе руки. Вона багато палить, стала повією, але не сумує.

Популярність 

Головна героїня отримала велике поширення на іміджбордах. Але більша частина манґи в даний час втрачена. Зберігся тільки один розділ оригіналу та величезна кількість фанатських та авторських малюнків.

Примітки

Посилання 

 офіційний сайт Romantic Fool 
 Єдина збережена глава, 
 Офіційний сайт манґи

Манґа 2004
Додзінсі
Втрачена манґа